Ekaterina Makarova e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Latisha Chan /  Martina Hingis (quarti di finale)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinale)
  Sania Mirza /  Peng Shuai (quarti di finale, ritirate)

 Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (primo turno)
 Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (primo turno)
 Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (primo turno)
 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (finale)

Alternate 
  Lauren Davis /  Alison Riske (secondo turno)

Wildcard 

  Bianca Andreescu /  Carson Branstine (secondo turno)
  Eugenie Bouchard /  Karolína Plíšková (secondo turno)

 Charlotte Robillard-Millette /  Carol Zhao (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2017